Диа́на Рома́новна Гафа́рова (род. 22 октября 1996 в Самаре) — российская оперная певица, сопрано, солистка Оперного театра Московской консерватории им. П. И. Чайковского.

Биография 
Родилась 22 октября 1996 года в Самаре. В 2012—2015 гг. училась в Музыкальном училище имени Гнесиных в классе Д. А. Батуркина. С отличием окончила Московскую государственную консерваторию, затем там же в 2020—2022 была ассистентом-стажёром (класс Петра Ильича Скусниченко).

Постоянная участница проектов Московской консерватории и «Хёндэ Мотор», а также компаний «Сименс» и «Equinor», обладательница специальной именной стипендии компании «Хёндэ Мотор СНГ».

Участвовала в музыкальных фестивалях, проектах Фонда Ирины Архиповой. Гафарова сотрудничает с дирижёрами Александром Жиленковым, Вячеславом Валеевым, Александром Петуховым, а также с различными коллективами и солистами.

В 2020 году Диана Гафарова приняла участие в концерте к 95-летию со дня рождения Ирины Архиповой, который состоялся 23 января в Большом зале Центрального дома учёных РАН (Москва).

Выступает с сольными программами на различных концертных площадках Москвы и городов России.

Репертуар 
В репертуаре певицы оперные партии, среди которых:
 Мими́ («Богема»)
 Иоланта («Иоланта»)
 Татьяна («Евгений Онегин»)
 Ларина («Евгений Онегин»)
 Домна Сабурова, Петровна («Царская невеста»)
 Сантуцца («Сельская честь»)
 Земфира («Алеко»)
 Чьеска ("Джанни Скикки")

Также в репертуаре певицы русские и зарубежные классические романсы, старинная музыка, фрагменты из оперетт и мюзиклов, песни советских композиторов, народные песни, произведения современных композиторов.

Достижения 
 2 премия III Международного конкурса «Звёзды Балтики» (студенческая)
 Лауреат I премии конкурса «Markische-Oderland» 2017 г. (Германия)
 Лауреат II премии конкурса молодых оперных певцов им. М. Жиркова, 2018 г. (г. Москва)
 Дипломант Всероссийского конкурса им. Н. А. Обуховой, 2018 г. (г. Липецк)
 Лауреат Всероссийского смотра выпускников вокалистов в Санкт-Петербурге, 2020 г

Отзвы и критика 

Абсолютным и притом весьма приятным сюрпризом оказалась Диана Гафарова. В первом отделении молодая певица исполнила вместе с Сухановым драматичный заключительный дуэт из «Онегина», с легкостью «отоварив» положенные верхушки, а во втором словно перестроила свой голос на волну меццо и впечатляюще спела рахманиновское «О, не грусти» и архитрудную арию Иоанны из «Орлеанской девы». Красивый, трепетный голос с замечательным теплым вибрато, полный диапазон и в целом ровное звучание на всем его протяжении сочетались с пением неравнодушным, выразительным.

Примечания

Ссылки 
 https://www.operabase.com/artists/diana-gafarova-2117434/ru

Оперное сопрано России